Коростятин — назва населених пунктів.

 Коростятин, нині Криниця — село, Монастириської міської громади Чортківського району, Тернопільщина, Україна.
 Коростятин — село, маєток Олександра Семашка, що входив до складу Тучинської волості.

Примітки